

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Dzikowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo 
 Dzikowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn 
 Dzikowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Dzikowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Dzikowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek 
 Dzikowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Zobacz też 
 Dzikowo Iławeckie, Dzików